Sokféle vírusos fertőző betegséget neveznek himlőnek.

Fekete himlő (néha egyszerűen himlő) - súlyos, gyakran halálos betegség. Kórokozója a Poxvirus variolae.
Bárányhimlő - elterjedt gyermekbetegség. Kórokozója a Varicella simplex.
Rózsahimlő vagy rubeola. Kórokozója a Togaviridae családba tartozó Rubeola virus.
Lepkehimlő, vagy ötödik betegség. Kórokozója az eritrovírus.
Tehénhimlő. Kórokozója egy Vaccinia virus.
Majomhimlő. Kórokozója egy Vaccinia virus.
Egérhimlő. Kórokozója az Ectromelia virus.
Tevehimlő. Kórokozója egy Vaccinia virus.